Utajený šéf může být:

 Utajený šéf (Simpsonovi), díl seriálu Simpsonovi režiséra Boba Andersona

 pořady s názvem Utajený šéf (či podobným) vytvořené na základě formátu Undercover Boos od Studia Lambert:

 Utajený šéf (britský pořad), britská reality show vysílaná na Channelu 4
 Utajený šéf (český pořad), česká reality show vysílaná na Nově
 Utajený šéf (slovenský pořad), slovenská reality show vysílaná na Markíze
 Utajený šéf – Kanada, kanadská reality show vysílaná na W Network
 Utajený šéf – Austrálie, australská reality show vysílaná na Network 10
 Utajený šéf – USA, americká reality show vysílaná na CBS